Perfect Symmetry (album Keane)
 Perfect Symmetry (album Fates Warning)